Путепровод Марк — автомобильно-пешеходный путепровод в Москве на Дмитровском шоссе. Проходит над железнодорожными путями Савёловского направления Московской железной дороги. Пролётные строения выполнены из сталежелезобетонных конструкций. 

Название получил по находящейся поблизости железнодорожной станции Марк.

История 
Путепровод был сооружён в 1974 году (инженер В. Н. Константинов и архитектор К. Н. Яковлев). До этого пересечение проходило в одном уровне — в виде обычного переезда.

Примечания

Литература 
 
 

Путепроводы Москвы